Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 19:

 19 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Litewsko-Białoruski (1920-1921 → 3 pac)
 19 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 19 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1945-1954)
 19 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1954-1967)
 19 Dywizjon Artylerii (1967-1989)
 19 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1955 i 1957-1967)